Das Mixed der Panamerikanischen Spiele 1987 war ein Tenniswettbewerb in Indianapolis.

Ergebnisse

Quelle 
 Zeitgenössische Zeitungsmeldungen, insbesondere des Indianapolis Star, als OCR-Dateien auf den Plattformen https://www.newspapers.com/ und https://www.newspaperarchives.com

Tennisturnier 1987
1987 Mixed
Tennisturnier in Indianapolis